Miejscowości w USA:
 Dunlap – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Dunlap – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Peoria
 Dunlap – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Elkhart
 Dunlap – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Harrison
 Dunlap – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Morris
 Dunlap – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Sequatchie